Tretophragmia är ett släkte av svampar. Tretophragmia ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Tretophragmia